Ахиллес (, )

Имя
 Ахилл — греческое мужское имя.
 Ахилл — герой сказаний древних греков.
Фамилия
 Ахиллес, Альбрехт (1914—1943) — немецкий подводник времён Второй мировой войны.

В анатомии
 Ахилл — самое мощное и крепкое сухожилие человеческого тела.
В науке и технике
 имя  в разное время носили семь кораблей КВМФ Великобритании, в том числе:
 HMNZS Achilles (70) — лёгкий крейсер типа «Линдер» Новозеландского флота, самый известный корабль, носивший имя Ахиллеса, принял активное участие во Второй мировой войне, прославился в сражении у Ла-Платы.
 USS Achilles — корабль ВМС США.
 Achilles (САУ) — британская самоходная артиллерийская установка.
В астрономии
 (588) Ахиллес — астероид, открытый в 1906 году.

 Другое
 Ахиллес — кодовое название военной операции, проводившейся НАТО в Афганистане в 2007 году.
 «Ахиллес ’29» — футбольный клуб из Грусбека, Нидерланды.
 Ахиил — библейский персонаж.

См. также 
 
 Ахиллесова пята